Sohlbach ist ein geographischer Name:

Orte im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen:
 Sohlbach (Netphen), Stadtteil von Netphen
 Sohlbach (Siegen), Stadtteil von Siegen

Gewässer:
 Sohlbach (Berbecker Bach), linker Zufluss des Berbecker Bachs (zur Wupper) bei Kobeshofen, Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sohlbach (Birlenbach), linker Zufluss des Birlenbachs (zum Ferndorfbach oder der Ferndorf) in Geisweid, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Sohlbach (Feuerbach), linker Zufluss des Feuerbachs (zum Oberrhein) vor Egringen, Gemeinde Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Sohlbach (Netphe), linker Zufluss der hier noch Hohe Netphe genannten Netphe bei Sohlbach, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Sohlbach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm gegenüber Urmauel, Gemeinde Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Sohlbacher Weiher, Weiher im Lauf der hier noch Hohe Netphe genannten Netphe vor Sohlbach, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Söhlbach
 Solbach